Az alábbi oldal Kappadókia uralkodóinak a leszármazási tábláját tartalmazza.

Jelmagyarázat

A családfa (Kr. e. 334 – Kr. e. 17)

Kapcsolódó szócikkek 
Kappadókia uralkodóinak listája

Uralkodói családfák
Anatólia történelme